Brebach steht für folgende geographischen Objekte:

 Brebach (Radevormwald), Hofschaft in Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Brebach (Spreeler Bach), Zufluss des Spreeler Bachs bei Radevormwald-Griesensiepen, Nordrhein-Westfalen
 Brebach-Fechingen, Ortsteil von Saarbrücken, Saarland